RLR steht für:
 Relais de la Reine Airport (IATA-Code), Flugfeld im Nationalpark Isalo, Madagaskar
 Business Airfreight (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Lörrach Hauptbahnhof (DS100-Code)

RLR